Elessar – klejnot ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Aragorn II zwany Elessarem – postać z mitologii Śródziemia